Audric Chapus, né le  à Lyon est un acteur français. Il est surtout connu pour son rôle de Raphaël Cassagne de 2008 à 2011 dans la série Plus belle la vie.

Biographie 
Audric Chapus nait le  à Lyon.

Après avoir joué dans quelques pièces de théâtre, il décroche en 2008 un petit rôle dans le film 15 ans et demi aux côtés de Daniel Auteuil. Entre  et 2011, Audric Chapus joue dans le feuilleton télévisé Plus belle la vie le rôle d'un adolescent, Raphaël Cassagne, frère de Sybille (Coline D'Inca) et fils de Benoît (Ludovic Baude). Il fait un bref retour à l'occasion du 2012 épisode, le .

Filmographie

Séries télévisées 
 2008 - 2012 : Plus belle la vie : Raphaël Cassagne (469 épisodes)
 2009 : Enquêtes réservées : Jules Queret (saison 2, épisode 3)
 2010 : Diane, femme flic : Samir Khalifa (saison 7, épisode 2)
 2012 : RIS Police scientifique : Stéphane Andreani (saison 7, épisode 1)
 2020 : Mongeville : Ryan Briand (saison 7, épisode 2)

Téléfilms 
 2008 : 15 ans et demi

Théâtre 
 2006 : La Mégère apprivoisée de William Shakespeare, librement adaptée par Claude Monteil (Théâtre "Instant T" à Lyon)

Liens externes   
 

 

Naissance en novembre 1988
Acteur français de cinéma
Acteur de Plus belle la vie
Naissance à Lyon